Dies ist eine Liste der Städte in Tadschikistan.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Tadschikistan ist die Hauptstadt Duschanbe mit etwa einem Zehntel der Einwohner des Landes.

Die folgende Tabelle enthält die 18 Städte (tadschikisch ; Name in der Tabelle fett) sowie alle Siedlungen städtischen Typs (tadschikisch ), deren Namen in deutscher Transkription und in Tadschikisch (kyrillische und arabische Schrift, sofern bekannt), die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 17. Januar 1939, 15. Januar 1959, 22. Januar 1970, 17. Januar 1979, 12. Januar 1989, 20. Januar 2000 und 21. September 2010 sowie eine Berechnung der Statistikbehörde Tadschikistans für den 1. Januar 2019.

Die Werte für 2019 sind gerundet, zum Teil auch für 2000 und 2010 (in diesem Fall kursiv). Fehlende Werte (…) bedeuten, dass keine Angaben vorliegen oder der Ort zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte.

Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz/wilojat beziehungsweise Autonome Provinz Berg-Badachschan), zu der die Stadt gehört, gemäß aktueller Verwaltungsgliederung. Die Hauptstadt Duschanbe und die umgebenden sogenannten republikunmittelbaren Distrikte (Nohijahoi tobei Dschumhurij) gehören keiner Provinz an, sondern unterstehen direkt der Zentralregierung. Die Einwohnerzahlen beziehen sich jeweils auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 State Statistical Committee
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Tadschikistans

 
Tadschikistan